Донецько-Криворізька Радянська Республіка — короткочасна радянська республіка, що була проголошена 12 лютого 1918 року
 Донецька республіка — терористична організація проросійського сепаратистського спрямування на території України
 Донецька народна республіка — терористичне квазідержавне утворення, визнане РФ, встановлене польовими командирами і проросійськими політичними лідерами сепаратистів на окупованій РФ території окремих районів Донецької області України